est le nom latin et anglais de l'Exode biblique.

Histoire  
 Exodus est le nom d'un bateau ayant appareillé de Sète en 1947 à destination de la Palestine mandataire avec  survivants de la Shoah. Le bateau affrété par l'organisation sioniste Haganah est refoulé en juillet de Palestine, alors sous protectorat britannique. De nombreux passagers entament une grève de la faim. La dureté de la répression britannique eut un grand retentissement médiatique et contribua grandement au processus de création du futur État israélien.

Cinéma  
 , film d' sorti en 1960 ;
 , film de  sorti en 2007 ;
 , film de  sorti en 2007 ;
 , film philippin d' sorti en 2005 ;
 , film américain de  sorti en 2014.

Télévision

Épisodes   
 , titre original de Un monde d'exode :  et ,  et  de la  de  : Les Mondes parallèles ;
 Exodus : , épisode de la série télévisée  ;
 Exodus, titre original de Noces funèbres,  de la  de la série télévisée  ;
 , titre original de Retour de manivelle,  de la  d ;
 , titre original de Exode (1/3),  de la  de  ;
 , titre original de L'Exode : , L'Exode :  et L'Exode : , ,  et  de la  saison de  : Les Disparus ;
 , titre original de Exode,  de la  dUrgences ;
 , titre original de L'Exil,  de la  de  ;
 ,  de la  saison de  ;
 ,  de la  de  ;
 ,  de la  de  ;
   de la . 

Disney +

Littérature

Poème 
 , titre original de Exode, poème en vieil anglais.

Romans  
 , roman de Leon Uris publié en 1958 ;
 , roman de  publié en  ;
 , roman de  et  publié le .

Autre  
 , adversaire des X-Men, appartenant à l'univers de , créé par Scott Lobdell et Joe Quesada dans  () #92, en 1993.

Informatique 

 Exodus est un client de messagerie instantanée.

Jeux vidéo 
 Ultima III: Exodus est le troisième épisode de la série de jeux vidéo de rôle Ultima ; 
 Exodus est un Eon, une invocation dans le jeu de Final Fantasy XII. 
 Exodus est une organisation dans le jeu Tales of Xillia.

•{Metro Exodus} un jeu vidéo de tir à la première personne post-apocalyptique.

Musique

Label 

 , label semi-indépendant créé en 1966.

Groupes 
 , groupe américain de thrash metal formé en Californie ;
 , groupe polonais de rock symphonique.

Albums 
 , album d'Ernest Gold sorti en 1986, bande originale du film .
 , album de Gospel Gangstazc sorti le  ;
 , album de Bob Marley (ainsi que la chanson titre de cet album) sorti le  ;
 , album de Prince & The New Power Generation sorti le  ;
 , album de divers chanteurs de musique chrétienne sorti le  ;
 , album de Samael sorti le  ;
 , album d'Édouard Bineau sorti le  ;
 , album d'Andy Hunter sorti le  ;
 , album du groupe Plus One sorti le  ;
 , album d'Hikaru Utada sorti le  ;
 , compilation de Ja Rule, sortie le  ;
 Exodus, album d'EXO sorti le  ;
 Exodus, album posthume du rappeur DMX sorti le .

Chansons 
 Exodus « Ils sont partis sous un soleil d'hiver » chanson de 1961 par Edith Piaf sur l'air composé par Ernest Gold pour le film ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie le  ;
 , chanson de  sortie en 2009 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1986 ;
 , chanson du groupe britannique  présente sur l'album  sorti le  ; 
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe de   présente sur l'album  sorti le .

Autres  

 Exodus (1912), une cantate du compositeur croate Josip Hatze (1879–1959)
  (1981) est une musique pour orchestre et chœur de Wojcieh Kilar (1932-2013).

Homonymie de titre